Gurevič, Gurvich nebo Gurwitsch může znamenat:

 Anatolij Markovič Gurevič (1913–2006) – sovětský špion
 Aron Gurevič (1924–2006) – ruský vědec, kulturolog a historik-medievalista
 Aron Gurwitsch (1901–1973) – americký fenomenologický filosof litevského původu
 Michail Gurevič (též Gurjevič, 1893–1976) – sovětský letecký konstruktér
 Mikojan-Gurevič – konstrukční kancelář a výrobce letadel MiG
 Uri Gurvich – izraelský jazzový saxofonista.

Externí odkazy